Saint Donatien désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes, classés ci-dessous par ordre chronologique de décès présumé :
 Donatien († 259), avec Lucius, Montanus, Julien, Victoric, Victor et leurs compagnons, martyrs à Carthage, sous l’empereur Valérien ; fêtés le 24 mai en Occident et le 24 février en Orient.
 Donatien de Nantes († vers 288 ou 290 ou 304), et son frère Rogatien, jeunes martyrs sous l'empereur Maximien à Nantes ; fêtés le 24 mai.
 Donatien de Reims († 389) ou Donat,  évêque de Reims ; fêté le 14 octobre.
 Donatien de Châlons (), évêque de Châlons-en-Champagne, successeur de saint Memmie ; fêté le 7 août.
 Donatien († 484) et ses compagnons martyrs à Carthage ; fêté le 6 septembre.
Donatien de foucauld (1537-1592) envoyé de saint Jean-Baptiste en Guadeloupe devenu martyr de Baie-Mahault.

Références